Филипо Фалко (; Пулсано, 11. фебруара 1992) италијански је фудбалер који тренутно наступа за Црвену звезду.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Црвена звезда
 Суперлига Србије (2): 2020/21, 2021/22.
 Куп Србије (2): 2020/21, 2021/22.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1992.
Италијански фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Лечеа
Фудбалери Ређине
Фудбалери Болоње
Фудбалери Чезене
Фудбалери Беневента
Фудбалери Перуђе
Фудбалери Пескаре
Фудбалери Црвене звезде
Фудбалери Суперлиге Србије